Schüssipow ist der Familienname folgender Personen:

 Abylaichan Schüssipow (* 1997), kasachischer Boxer
 Temirtas Schüssipow (* 1988), kasachischer Boxer